P26 oder P 26 steht für:
 P26/40, einen Panzer der Firma Fiat-Ansaldo

 steht für:
 Papyrus 26

P-26 steht für:
 P-26, eine Widerstandsorganisation der Schweiz
 Boeing P-26, den ersten Ganzmetalljäger der United States Army

P26